Detschew ist der Familienname der Personen:

Dimityr Detschew (1877–1958), bulgarischer Philologe
Martin Detschew (* 1990), bulgarischer Fußballspieler